Shanghaï Express (film), film américain réalisé par Josef von Sternberg, sorti en 1932 
 Shanghai express (revue), une revue mensuelle française publiée de 2005 à 2006, comptant 6 numéros et consacrée à la littérature policière
 Shanghai express, roman d'espionnage de la série SAS

Voir aussi